Girmscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Girmscheid (* 1949), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Theda Lücken-Girmscheid, deutsche Bauingenieurin